Con il termine Provincia di Cercado possono intendersi differenti province boliviane appartenenti a differenti dipartimenti:
 Provincia di Cercado, nel dipartimento di Beni
 Provincia di Cercado, nel dipartimento di Cochabamba
 Provincia di Cercado, nel dipartimento di Oruro
 Provincia di Cercado, nel dipartimento di Tarija.

Pagine correlate
Cercado